Rumunská župa () představuje nejvyšší územně-správní jednotku tohoto státu. Rumunsko sestává z 41 žup a hlavního města Bukurešti. Pro statistické účely jsou seskupeny do 8 rozvojových regionů, ty pak do 4 makroregionů. Makroregiony představují statistické celky NUTS-1, rozvojové regiony NUTS-2 a župy představují celky NUTS-3. Župy se dále dělí na města, municipality a komuny.

Přehled žup 
Následující tabulka zahrnuje základní informace o 41 župách a městu Bukurešť.

Reference

Externí odkazy 
 

 
Rumunsko